Saros 113 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 22 juli 586 t/m 28 augustus 1848. Deze serie duurde 1262 jaar en 37 dagen, bevatte 71 verduisteringen en viel samen met de Inexserienrs 11 t/m 81.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus